Der Porsche Carrera Cup Deutschland 2021 war die 32. Saison des Porsche Carrera Cup Deutschland. Der erste Lauf fand am 30. April 2021 in Spa-Francorchamps statt und das Saisonfinale wurde am 24. Oktober auf dem Hockenheimring gefahren.

Insgesamt wurden in dieser Saison 16 Läufe an acht Wochenenden in Belgien, Deutschland, Österreich, Italien und in den Niederlanden ausgetragen. Die Rennen wurden zusammen im Rahmenprogramm mit der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), der ADAC GT Masters und der DTM durchgeführt.

Der Niederländer Larry ten Voorde gewann mit 326 Punkten den Fahrertitel zum zweiten Mal in Folge. Das Team GP Elite gewann die Teamwertung.

Den Fahrertitel für Amateure gewann der Luxemburger Carlos Rivas zum dritten Mal nach 2019 in Folge mit 350 Punkten. Die Rookie-Wertung gewann der Niederländer Loek Hartog mit 301 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Gastfahrer sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse 
Die ursprünglich am 7. und 8. August auf dem Nürburgring geplanten Läufe wurden wegen der Flutkatastrophe in der Eifel abgesagt. Als Ersatz wurden stattdessen am 25. und 26. September zwei Rennen in Monza durchgeführt.

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Die Punkte von den Gaststartern wurden am Saisonende gestrichen, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Gesamt-Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 26 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
Es kamen 12 Teams in die Punktewertung.

Amateur-Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 12 Fahrer in die Amateur-Punktewertung.

Rookie-Wertung 
Insgesamt kamen 7 Fahrer in die Rookie-Punktewertung.

Weblinks

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 20212021